Kartuizers, een kloosterorde
Kartuizer (paard), een paardenras
Kartuizer of Chartreux, een kattenras